Certo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dominic Certo (* 1983), US-amerikanischer Geschäftsmann und Autor 
 Dominick Certo, Musiker und Filmmusikkomponist 

siehe auch
 Certo-Kamera-Werk, ehemaliger ostdeutscher Optikhersteller